Federici kan avse:

 Federici, en strömfåra i Antarktis
 Adam Federici (1985–), en australisk fotbollsmålvakt
 Danny Federici (1950–2008), en amerikansk musiker som spelade orgel, dragspel och glockenspiel
 Silvia Federici (1942–), en italiensk-amerikansk professor, marxistisk och feministisk filosof och författare